Världsmästerskapet i landhockey för damer 2002 var den tionde upplagan av Världsmästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Perth i Western Australia i Australien och vanns av Argentina.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om trettonde- till sextondeplats

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Källor
Officiell hemsida

2002
2002 i Australien
Sportevenemang i Western Australia
Internationella sportevenemang i Australien
Landhockey i Australien
Sport i Perth, Western Australia
Sportåret 2002